Roques () ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Roques (Gers)
 Roques (Haute-Garonne)

Roques ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Roques (1925–2004), französischer Rugby-Union-Spieler
 Bernard Roques (* 1935), französischer Chemiker und Pharmakologe
 Clément-Émile Roques (1880–1964), französischer Erzbischof von Rennes
 Christian Philipp von Roques (1808–1891), deutscher Jurist und Abgeordneter

 Georg von Roques (1833–1904), deutscher Generalleutnant
 H. F. Roques, französischer Cricketspieler 
 Henri Roques (1920–2014), französischer Agronom und Negationist
 Hermann von Roques (??–1904), deutscher Historiker und Major
 Hieronymus Heinrich von Roques (1795–1850), kurhessischer Oberstleutnant und provisorischer Kriegsminister
 Karl von Roques (1880–1949), deutscher General der Infanterie, Befehlshaber des Rückwärtigen Heeresgebietes Süd im Zweiten Weltkrieg
 Kurt Rüdiger von Roques (1890–1966), deutscher Mediziner
 Mario Roques (1875–1961), französischer Romanist, Mediävist und Albanologe

 Pierre Roques (1685–1748), französisch-schweizerischer Geistlicher
 Pierre Auguste Roques (1856–1920), französischer General
 Renate von Roques (1912–1968), deutsche Politikerin (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Theodor von Roques (1841–1917), preußischer Generalmajor
 Valeska von Roques (* 1939), deutsche Autorin